Ścinawka (dopływ Nysy Kłodzkiej) – rzeka w Sudetach Środkowych, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej
 Ścinawka Dolna – wieś w powiecie kłodzkim
 Ścinawka Średnia – wieś w powiecie kłodzkim
 Ścinawka Górna – wieś w powiecie kłodzkim